

Construcción 
 Clave (arquitectura), dovela central de un arco.

Informática 
 Clave (criptografía) es una pieza de información que controla la operación de un algoritmo criptográfico.
 Clave (base de datos), conjunto de atributos que identifica de manera única a una entidad.
cl@ve, sistema de identificación en la tramitación on line en los órganos de la administración pública española

Botánica 
 Clave dicotómica, herramienta que permite identificar taxónomicamente a los organismos.

Música 
 Clave (notación musical), signo que permite identificar las notas escritas en un pentagrama (clave de fa, clave de sol, etc.).
 Clavecín o Clave, instrumento musical de cuerda pulsada, origen del piano.
 Clave (ritmo), patrón rítmico originario de África, que se ejecuta con las claves.
 Clave, instrumentista que ejecuta las claves.
 Clave (instrumento de percusión), par de maderas cilíndricas que se golpean entre sí.
 Clave (sello discográfico), sello discográfico uruguayo con actividad desde fines de la década de 1960 hasta la década de 1980.